Ad Pontem (lat. für „an der Brücke“) war der Name mehrerer römischer Siedlungen.

Ad Pontem (Britannien) lag im heutigen England nahe dem Ort Thorpe in der Grafschaft Nottinghamshire.

Weiters bezeichnet der Name Ad Pontem in der Tabula Peutingeriana eine Siedlung an der „Norischen Hauptstraße“ in der heutigen Steiermark, die im Oberen Murtal in der Nähe von Scheifling vermutet wird. Auch der Name „Ad Ponte Ises“ ist dort verzeichnet, er wird mit einem römischen Wachturm in Ybbs an der Donau identifiziert.